Дже́ффри Джон Крайпл (; , США) — американский религиовед и историк религии, специалист по . Автор монографии «» (1995; второе исправленное и дополненное издание вышло в 1998 году), за которую в том же году получил «Премию по истории религии за лучшую первую книгу» Американской академии религии. Один из авторов  и The Encyclopedia of Hinduism.

Биография 

В 1985 году получил бакалавра гуманитарных наук по религиоведению в .

В 1987 году получил магистра гуманитарных наук по религиоведению в Чикагском университете и в 1993 году там же доктора философии по истории религии.

С 2004 года — профессор и заведующий имени Ньютона Райзора кафедрой философии и религиозной мысли Университета Райса.

Ранее преподавал в , Гарвардской школе богословия Гарвардского университета, Институте Эсален и Колорадском университете.

Член редакционной коллегии Journal of the American Academy of Religion.

Научные труды

Монографии 

 (Chicago, University of Chicago Press, 1995, 1998) 
Roads of Excess, Palaces of Wisdom: Eroticism and Reflexivity in the Study of Mysticism (Chicago, University of Chicago Press, 2001) 
 The Serpent's Gift: Gnostic Reflections on the Study of Religion (University of Chicago Press, 2006) 
Esalen: America and the Religion of No Religion (Chicago, University of Chicago Press, 2007) 
 Authors of the Impossible: The Paranormal and the Sacred (University of Chicago Press, 2010) 
 Mutants and Mystics: Science Fiction, Superhero Comics, and the Paranormal (Chicago: University of Chicago Press, 2011) 
 Super Natural: A New Vision of the Unexplained, and Whitley Strieber (New York: , Penguin Books, 2016) 
 Secret Body: Erotic and Esoteric Currents in the History of Religions (Chicago: University of Chicago Press, 2017) 
 The Flip: Epiphanies of Mind and the Future of Knowledge (New York: , 2019)

Статьи 

 Mystical Homoeroticism, Reductionism, and the Reality of Censorship: A Response to Gerald James Larson. Journal of the American Academy of Religion, volume 66, number 3, pages 627–635 (1998).
 Textuality, Sexuality, and the Future of the Past: A Response to Swami Tyagananda. Evam: Forum on Indian Representations, volume 1, issues 1–2, pages 191–205 (2002).
 Foreword to 's The Knee of Listening (2003)
 Comparative Mystics: Scholars as Gnostic Diplomats. Common Knowledge, volume 3 issue 10, pages 485–517 (2004)
 "Sexuality (Overview)". // , 2nd edition (2005)
 "Phallus and Vagina"." //  (2005)
 Reality Against Society: William Blake, Antinomianism, and the American Counter Culture. Common Knowledge, volume 13, issue 1 (Winter 2007)
 Re-membering Ourselves: Some Countercultural Echoes of Contemporary Tantric Studies, lead-essay of inaugural issue, Journal of South Asian Religion, volume 1 issue 1 (2007)
 "Liminal Pedagogy: The Liberal Arts and the Transforming Ritual of Religious Studies." in How Should We Talk About Religion? Perspectives, Contexts, Particularities, edited by J. White (, 2006)
 "Western Popular Culture, Hindu Influences On."  In The Encyclopedia of Hinduism edited by D. Cush, C. Robinson, and , Routledge/Curzon (2007)
 The Rise of the Imaginal: Psychical Phenomena on the Horizon of Theory (Again)."  volume 33 issue 3 (2007)
 "Myth" in The Blackwell Companion to the Study of Religion edited by R.. Segal. Wiley-VCH (2008)

 Научная редакция Vishnu on Freud's Desk: A Reader in Psychoanalysis and Hinduism edited with T.G. Vaidyanathan (Oxford, 1999) Crossing Boundaries: Essays on the Ethical Status of Mysticism edited with G. William Barnard (Seven Bridges, 2002) Encountering Kali: In the Margins, at the Center, in the West edited with Rachel Fell McDermott (California, 2003) On the Edge of the Future: Esalen and the Evolution of American Culture edited with  (Indiana, 2005) Hidden Intercourse: Eros and Sexuality in the History of Western Esotericism edited with Wouter J. Hanegraaff (New York, 2010) 

 Примечания 

 Литература 

 
 
 

 Ссылки 
 Kripal, Jeffrey J. //  
Kripal's blog on Reality Sandwich 
An excerpt from Esalen: America and the Religion of No Religion. 
AUTHORS OF THE IMPOSSIBLE A documentary based on the book by Jeffrey J. Kripal. 
Dr. Kripal's Rice University web page.
Kali's Child Discussion Site An article by Dr. Kripal regarding the Kali's Child controversy.

Авторы энциклопедий и словарей
Исследователи новых религиозных движений
Преподаватели Гарвардского университета
Выпускники Чикагского университета